Tršće est un toponyme qui peut désigner :
Tršće, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Tršće, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar.